Festival eller festivalen kan syfta på:

 Festival –  ett stort musik- eller annat kulturevenemang
 Festival (film) – en svensk dramafilm från 2001 i regi av Karl Johan Larsson
 Festival (musikalbum) – ett musikalbum av Santana som lanserades i januari 1977
 Festival (skivbolag) – Frälsningsarméns skivbolag
 Festivalen (novell) – en novell av den amerikanske författaren H.P. Lovecraft